CCSP puede hacer referencia a:

Centro Cultural São Paulo; centro cultural de la ciudad de São Paulo, Brasil.
Cisco Certified Security Professional; certificado internacional de Cisco Systems.